Le tournoi de tennis de Saint-Marin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991 se dispute du 15 au .

Katia Piccolini remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry-Anne Guse et Akemi Nishiya.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Marin
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Saint-Marin
1991 à Saint-Marin
Tennis en juillet 1991